Реттиг — фамилия.

Фамилия 
 Реттиг, Лорна (род. 1975) — английская кёрлингистка.
  (1909—2000) — чилийский политик.
  (1991).
 Реттиг, Томми (1941—1996) — американский актёр кино и телевидения, инженер программного обеспечения, писатель.
  (род. 1991) — американский .

См. также 
 
 Реттиг — немецкое название польской деревни 
 Реттиген, Теренс
 Реттигова, Магдалена Добромила